nome geografico delle Filippine:
 Leyte – isola facente parte delle Visayas
 Leyte – città sull'isola e provincia omonime 
 Leyte – provincia sull'isola omonima 
 Southern Leyte – provincia sull'isola di Leyte
 Golfo di Leyte – golfo tra l'isola di Leyte e l'isola di Samar
 Battaglia del golfo di Leyte – battaglia navale della seconda guerra mondiale
 Battaglia di Leyte – battaglia della seconda guerra mondiale
 nome di navi della Marina Militare Americana: 
 USS Leyte (CV-32) – portaerei
 USS Leyte Gulf (CG-55) – incrociatore lanciamissili classe Ticonderoga